Umbra (lat.  „[Kern]schatten“) steht für:

 den zentralen Schatten bei einer Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis, siehe Kernschatten
 den lateinischen Namen einer Gattung der Hundsfische
 besondere Gebiete innerhalb von Sonnenflecken, siehe Penumbra (Sonnenflecken)
 ein Pigment beziehungsweise dessen Farbe, siehe Umbra (Farbe)

Siehe auch:
 Umbra-Sonneneule
 Umbra et Imago